Hockeyallsvenskan 2007/2008 spelades från den 14 september 2007 till den 5 mars 2008 i 45 omgångar och omfattade 16 lag. Vanligaste speltider var onsdag klockan 19.00, fredag klockan 19.00 och söndag klockan 16.00.

Av de 16 lagen gick de tre bästa gick till kvalserien till Elitserien. Lag 4 till 7 gick till playoff för att få spela i samma kvalserie. Lag 15 och 16 gick till kvalserien till Hockeyallsvenskan. Hammarby IF drog sig dock ur denna kvalserie på grund av ekonomiska problem. Huddinge IK kom trea i kvalserien efter IF Troja-Ljungby och Mariestad BoIS HC, och skulle flyttas ner till division 1, men under sommaren miste Nyköpings Hockey sin allsvenska licens och tvångsnedflyttades, och Huddinge fick då den vakanta platsen.

Deltagande lag

Tabell
Lag 1–3 kvalificerade sig för kvalserien till Elitserien i ishockey 2008
Lag 4–7 kvalificerade sig för playoff
Lag 8–14 kvalificerade sig för Hockeyallsvenskan säsongen 2008/2009
Lag 15–16 kvalificerade sig för kvalserien till Hockeyallsvenskan
Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundets historiska databas

Statistik

Poängliga

Målvaktsliga

Playoff till Kvalserien
Översikt

Matcherna

Västerås vidare till kvalserien till Elitserien.

Kvalserien till Elitserien
Se huvudartikeln: Kvalserien till Elitserien i ishockey 2008

Kvalserien till Hockeyallsvenskan

Referenser

Externa länkar
Svenska Ishockeyförbundets historiska databas Statistik och data har hämtats från undermenyn Divisions > Allsvenskan > 2007/2008.

Sport i Sverige 2007
Sport i Sverige 2008
2007/2008
Ishockeysäsongen 2007/2008